Robert Mateja (ur. 5 października 1974 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, który był zawodnikiem w latach 1981–2008. Reprezentował klub TS Wisła Zakopane. Pięciokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich. Od 2011 do 2018 był trenerem kadry B i C w reprezentacji Polski w skokach. Od 2018 do 2020 trener asystent w reprezentacji Polski w kombinacji norweskiej, od 1 maja 2020 trener asystent reprezentacji Czech w kombinacji norweskiej.

Przebieg kariery 
Pierwszy jego start w Pucharze Świata miał miejsce w Falun w roku 1992. Później wiele razy punktował w konkursach PŚ i był w pierwszej dziesiątce, nigdy nie stanął jednak indywidualnie na podium w PŚ. W kadrze narodowej zadebiutował w 1994 roku.

Do największych osiągnięć Roberta Matei należy 5. miejsce na mistrzostwach świata w 1997 roku na skoczni w Trondheim. W grudniu 2001 na zawodach w Villach w zespole z Kruczkiem, Skupieniem i Małyszem osiągnął pierwsze w historii miejsce na podium dla polskiej drużyny narodowej w PŚ (Polacy zajęli trzecie miejsce, za Finlandią i Japonią).

17 stycznia 1999 roku miał ogromną szansę zwycięstwa w Pucharze Świata przed własną publicznością w Zakopanem. Po 1 serii prowadził przed Funakim i Ahonenem. Dzięki skokowi na odległość 126 metrów otrzymał notę 130,5 pkt. Jednak drugi skok na odległość 99 metrów, który był najkrótszym w 2. serii sprawił, że Mateja spadł na 16. pozycję z łączną notą za 2 skoki 209,4 pkt. Ostatecznie konkurs wygrał Fin Janne Ahonen, który za skoki na odległość 119 i 128,5 metra uzyskał notę 258,4 pkt. Drugi był Kazuyoshi Funaki.

W 2001 roku został na krótko rekordzistą Polski w długości skoków narciarskich – podczas treningu na mamuciej skoczni Čerťák w Harrachovie skoczył 201,5 metra, bijąc w ten sposób kilkunastoletni rekord Piotra Fijasa. Choć rekord ten został pobity jeszcze w tym samym treningu przez Adama Małysza, to Mateja został w ten sposób jednak pierwszym Polakiem, który przekroczył odległość 200 metrów.

Zwyciężył w Turnieju Schwarzwaldzkim w 2003.

W 2004 roku wygrał klasyfikację generalną letniego Pucharu Kontynentalnego. W sezonie 2004/2005 podczas Turnieju Czterech Skoczni zajął w klasyfikacji generalnej 17. miejsce, uzyskując łącznie 735,8 punktów.

W sezonie 2005/2006 po igrzyskach olimpijskich został nieoczekiwanie mistrzem Polski na Wielkiej Krokwi pokonując Adama Małysza o 3,6 punktu. Wcześniej na mistrzostwach świata w lotach narciarskich także był przed Małyszem zajmując 19. miejsce, a Małysz o jedną pozycję niżej.

Sezon 2006/2007 nie był dla niego udany. Na mistrzostwach świata w skokach narciarskich w Sapporo w konkursie drużynowym wystąpił bardzo słabo, poniżej oczekiwań, co przy bardzo dobrej postawie pozostałych kadrowiczów pozbawiło Polskę realnej szansy medalowej. W klasyfikacji Pucharu Świata pierwsze punkty (4) zdobył dopiero w przedostatnim konkursie, 24 marca 2007 roku w Planicy.

W kwietniu 2008 zakończył karierę i został asystentem trenera polskiej reprezentacji Łukasza Kruczka. Rok później został asystentem Hannu Lepistö, trenera Adama Małysza. W maju 2011 roku został trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Mateja został szkoleniowcem pierwszej podgrupy kadry młodzieżowej Reprezentacji Polski w sezonie 2012/2013. Do tejże podgrupy przydzielono Aleksandra Zniszczoła, Klemensa Murańkę, Bartłomieja Kłuska i Tomasza Byrta.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Matei na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Matei na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie 
 2000  Vikersund – 28. miejsce
 2002  Harrachov – 34. miejsce
 2004  Planica – 52. miejsce
 2006  Tauplitz – 19.miejsce

Drużynowo 
 2004  Planica – 8. miejsce
 2006  Tauplitz – 9. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w „10” w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
Źródło:

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata. Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995/1996 – 68.
 1996/1997 – 23.
 1997/1998 – 56.
 1998/1999 – 54.
 1999/2000 – 55.
 2000/2001 – 47.
 2001/2002 – 53.
 2002/2003 – 64.
 2004/2005 – 17.
 2005/2006 – 39.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 16.
 1998 – 27.
 1999 – 17.
 2000 – 55.
 2005 – 47.
 2006 – 65.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001 – 41.
 2002 – 49.
 2004 – 60.
 2005 – 70.
 2006 – 81.
 2007 – 83.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 72.
 sezon 1993/1994: 218.
 sezon 1994/1995: 181.
 sezon 1995/1996: 175.
 sezon 1996/1997: 40.
 sezon 1997/1998: 53.
 sezon 1998/1999: 103.
 sezon 1999/2000: 188.
 sezon 2000/2001: 233.
 sezon 2001/2002: 203.
 sezon 2002/2003: 22.
 sezon 2003/2004: 45.
 sezon 2006/2007: 28.
 sezon 2007/2008: 73.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach LPK

Miejsca na podium LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

Medale zimowych mistrzostw Polski

Medale letnich mistrzostw Polski 
Od 1999 roku

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka zawodnika na oficjalnej stronie FIS-u 
 

Ludzie urodzeni w Zakopanem
Polscy olimpijczycy (Nagano 1998)
Polscy olimpijczycy (Salt Lake City 2002)
Polscy olimpijczycy (Turyn 2006)
Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Polscy trenerzy skoków narciarskich
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane
Urodzeni w 1974